Кухар — професія.

Кухар — українське і польське прізвище.

 Кухар Андрій Анатолійович (1987—2016) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кухар Роман Михайлович (псевдонім Володимир Р.) (1920—2007) — український прозаїк, поет, літературознавець, перекладач, публіцист, співак. Професор Канзаського університету (штат Канзас, США).
 Кухар Валерій Павлович (1942—2017) — доктор хімічних наук, професор, академік НАН України.
 Вацлав Кухар (1897—1981) — польський спортсмен.
 Тадеуш Кухар (1891—1966) — польський спортсмен і футбольний тренер.
 Марина Кухар — українська телеведуча.

Українські прізвища
Польські прізвища